ECCC steht als Abkürzung für:
 Eastern Collegiate Cycling Conference, ein US-amerikanischer Radsportverband
 Electronic Colloquium on Computational Complexity, eine Zeitschrift für Theoretische Informatik
 Essex County Cricket Club, ein Cricketverein aus Essex
 EuroHockey Club Champions Cup, verschiedene Hockeywettbewerbe
 European Club Crew Championships, ein Drachenbootwettbewerb
 European Club Cup of Champions, ein ehemaliger Tischtenniswettbewerb, siehe Europapokal (Tischtennis)
 European Continuous Casting Conference, eine wissenschaftliche Konferenz über Themen der Metallurgie
 European Creep Collaborative Committee, ein Gremium zur Förderung der Materialwissenschaft
 Europäisches Kompetenzzentrum für Cybersicherheit in Industrie, Technologie und Forschung (European Cybersecurity Competence Centre), ein Kompetenzzentrum der Europäischen Union das Projekte zur Cybersicherheit finanziert und koordiniert
 Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, siehe Rote-Khmer-Tribunal

ECCC